Granadilla puede hacer referencia a:
 La granadilla (fruta).

Asimismo, puede referirse a las siguientes plantas:
 La granadilla, nombre común de algunas especies del género Passiflora.
 La granadilla, nombre común de la especie Passiflora ligularis, originaria de las montañas de los Andes.
 La granadilla, nombre común de la especie Passiflora incarnata.
 La granadilla, nombre común de la especie Passiflora quadrangularis.
 La granadilla, nombre común del árbol Dalbergia melanoxylon, de la familia de las leguminosas.
 La granadilla, nombre común de la especie Cytinus hypocistis.

Además, puede hacer referencia a los siguientes topónimos:
 Granadilla, distrito de Costa Rica.
 Granadilla, villa del norte de la provincia de Cáceres (España).
 Granadilla de Abona, municipio de la isla de Tenerife (España).
 Granadilla de Abona, capital del municipio anterior.

de:Passionsblumen#Früchte